Баду́лла (, ) — город в центральной части Шри-Ланки, административный центр провинции Ува и одноимённого округа. Население — ок. 43 000 человек (2004). Город находится примерно в 230 км от Коломбо и в 100 км от Канди, на высоте 680 м над уровнем моря.

Известен как место рождения выдающегося британского арабиста Гарри Филби.

Климат 
Город почти со всех сторон окружен рекой Бадулла и горами. В результате в городе и его окрестностях создается особый микроклимат, характеризующийся высокой влажностью и частыми густыми туманами, а также относительно невысокими для данного региона средними температурами. Относительная влажность воздуха в дневное время в Бадулле в течение года колеблется от 58 % в июле до 85 % в декабре..

Население 
Численность населения Бадуллы по данным на 2004 г. составляет 42.9 тыс. человек. Национальный состав распределен следующим образом: сингалы — 72 %, шри-ланкийские тамилы — 3,8 %, индийские тамилы 18 %, муры (арабы) — 5 %, бюргеры — 0,1 %, малайцы — 0,2 %.
Около 72 % населения Бадуллы исповедует буддизм, 20 % — индуизм, 5 %- ислам, 1,7 % — католицизм, 0,7 % — другие направления христианства..

Динамика численности населения Бадуллы 1891—2001 гг.

Примечания 

Ува (провинция)
Города Шри-Ланки